Jméno a příjmení Jiří Hradec nese více známých osobností:

 Jiří Hradec (hudebník) – český hudební skladatel a kytarista bigbítové skupiny Extempore (* 1947)
 Jiří Hradec (ekolog) – ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí (* 1972)

jiný význam
 fiktivní postava ze seriálu Třicet případů majora Zemana ztvárněná Rudolfem Jelínkem